De Bay, ou Debay, est un patronyme porté notamment par :
 Deux théologiens catholiques belges :
 Michel de Bay (1513-1589), son fils ;
 Jacques De Bay (1531-1614), son neveu ;

 Une famille d'artistes français : 
 Jean Baptiste Joseph De Bay (1779-1863), sculpteur, dit « Debay père » ;
 Jean-Baptiste Joseph Debay (1802-1862), son fils aîné, sculpteur, dit « Debay fils » ;
 Auguste-Hyacinthe Debay (1804-1865), frère du précédent, sculpteur et peintre.